Ciater kan verwijzen naar drie gebieden in Indonesië:
 Ciater (onderdistrict), onderdistrict in de provincie West-Java
 Ciater (Ciater), plaats in onderdistrict Ciater, provincie West-Java
 Ciater (Serpong), plaats in de provincie Bantam